SLW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Plan de Guadelupe, Saltillo, Messico